Сацу́ки Фудзиса́ва (; ) — японская кёрлингистка.

Скип женской сборной команды Японии на , где они завоевали бронзовые медали — первые олимпийские медали Японии в кёрлинге; на следующих  команда Японии во главе со скипом Сацуки Фудзисава развила свой успех, став серебряными призёрами.

С 2007 года скип своей команды. Играет на позиции .

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (2 этап).
 : золото (2011, 2012, 2013, 2014, , , ), серебро (, , ), бронза (2010).
  (в составе команды «Мир»): серебро (2014, 2017).
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: бронза (2017).
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2008, 2009).
 : золото (2018, 2019), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец Мицуёси Фудзисава () и мать были кёрлингистами (отец затем стал тренером по кёрлингу), в кёрлинг профессионально играют её старшие брат и сестра; Сацуки и её сестра Сиори Фудзисава вместе играли в юниорских чемпионатах Японии, Тихоокеанского региона и мира. Начала заниматься кёрлингом с 10 лет.

Работает в офисе ().

Не замужем.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Team Satsuki Fujisawa - Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Japan Times с тэгом «Satsuki Fujisawa»
 Публикации на сайте Hammer Spain с тэгом «Satsuki Fujisawa»
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу